

Carriera 
In carriera ha giocato 3 partite nella fase a gironi della CONCACAF Champions League con i , con cui ha inoltre disputato anche 13 partite nella MLS.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
L.A. Galaxy: 2014

Collegamenti esterni